Мотовилівська сільська рада — назва окремих сільських рад в Україні.

 Мотовилівська сільська рада — колишня сільська рада Любарського району Житомирської області.
 Мотовилівська сільська рада — сільська рада Фастівського району Київської області.